

Топонім

Села:
 Лубенець — Чернігівська область, Коропський район
 Лубенець — Чернігівська область, Корюківський район

— громада в окрузі Лоуни Устецького краю.

Прізвище 

 Лубенець Вадим Іванович (1973—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Лубенець Григорій Кузьмович — радянський державний діяч, міністр будівництва підприємств важкої індустрії
 Лубенець Наталія Дмитрівна — український педагог і культурний діяч, засновник і редактор журналу «Дошкольное воспитание»
 Лубенець Тимофій Григорович — український педагог і діяч народної школи. Послідовник Костянтина Ушинського

Примітки 

Українські прізвища